Ulkoluoto kan syfta på: 
 Ulkoluoto (klippa i Finland) – en klippa i Finska viken i Vederlax kommun
 Utö, Finby – en ö i Skärgårdshavet i Salo kommun